Метил — многозначное понятие:

 Метил — одновалентный радикал метана.
 Метил — населённый пункт при железнодорожном разъезде, Шабалинский район, Кировская область, Россия.
 Метил — железнодорожный разъезд в Вологодском регионе Северной железной дороги, Кировская область, Россия.
 Метил (:en:Methil) — город в Шотландии, в области Файф.